Ба‘с ( al-ba‘th) — араб.: «возрождение»

 Аль-ба‘с ба‘д ал-маут
 Баас — сокращённое название Партии арабского социалистического возрождения, существовавшей в 1947—1966 годах.
 Баас — политическая организация в Сирии, предшественник партии Баас.
  — политическая партия, образовавшаяся в результате раскола партии Баас в 1966 году.
  — политическая партия, образовавшаяся в результате раскола партии Баас в 1966 году.
 Баас (сирийское региональное отделение) — отделение просирийского крыла партии Баас, правящая партия Сирии с 1963 года.
 Прогрессивная партия «Баас» — баасистская политическая партия в Иордании, часть просирийского крыла Баас.
 Баас — гидроэлектростанция в Сирии на реке Евфрат.
  — название партийной газеты просирийского крыла партии Баас.
 Университет Аль-Баас

Персоналии 
 Баас, Балдуин (1922—1996) — немецкий актёр.

См. также 
 БААЗ
 Баасизм